Fleurac (Charente) – dorpje en gemeente in de Franse regio Nouvelle-Aquitaine 
 Fleurac (Dordogne) – dorpje en gemeente in de Franse regio Nouvelle-Aquitaine

Persoonsnaam 
 Louis Bonniot de Fleurac – Frans atleet, begin twintigste eeuw